Faster steht für:
 Johannes der Faster († 595), Patriarch von Konstantinopel, siehe Johannes IV. (Patriarch)
 Otto Faster (1854–1931), deutscher Komponist und Dirigent, siehe Oscar Fetrás
 Faster, Mehrzweckboote, siehe Faster 650 CAT
 Isuzu Faster, Kleintransportermodell der Marke Isuzu
 Faster, Single von George Harrison, siehe George Harrison (Album) #Faster
 Faster (Film), US-amerikanischer Actionfilm (2010)